Abu-Ishaq Ibrahim I, emir hàfsida, fill d'Abú-Zakariyyà Yaya I germà i successor de Muhàmmad al-Mustànsir el 1279
 Abu-Ishaq Ibrahim II (?-1369), emir hàfsida de Tunis (1350-69)
 Abu-Ishaq Ibrahim ibn Àhmad (Abbasiyya, 850 - Cosenza, 902), emir aglàbida d'Ifríqiya (875-902)
 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Sahl al-Isra'ili al-Ishbili
 Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Yahyà al-Zarqālī
 Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Hafāga
 Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abd Allah ibn al-Abbas
 Abu Ishak Ibrahim ben Masud ben Said al-Tudjibi al-Ilviri